Grzymała – nazwisko
 Grzymała – herb szlachecki

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa

 Grzymała – przysiółek wsi Dąbrówka Malborska w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ
 Grzymała – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy

Osoby używające pseudonimu „Grzymała” 
 Grzymała – właśc. Stanisław Siedlecki (1877–1939), polski polityk i działacz społeczny

Osoby noszące nazwisko Grzymała 
 Adam Grzymała-Siedlecki (1876–1967) – polski krytyk literacki i teatralny, dramatopisarz i prozaik
 Andrzej Grzymała z Poznania (zm. 1466) – polski uczony późnego średniowiecza, rektor Akademii Krakowskiej
 Bohdan Grzymała-Siedlecki (1919-1998) – polski przewodnik turystyczny związany z Warszawą, autor książek o tym mieście
 Domarad Grzymała (zm. 1324) – biskup poznański
 Edward Grzymała (1906–1942) – polski duchowny katolicki, błogosławiony Kościoła katolickiego, męczennik
 Franciszek Grzymała (1790–1871) – polski poeta i publicysta
 Jakub Grzymała z Dzierżanowa (XV wiek) – polski dominikanin, teolog i inkwizytor
 Wojciech Grzymała (1793–1871) – referendarz rady stanu, działacz emigracyjny, przyjaciel Fryderyka Chopina

Zobacz też